Абариновы (Обориновы, Обариновы, Обарины) — древний русский дворянский род.

При подаче документов (20 ноября 1686) внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Обариных.

Род внесён в дворянскую родословную книгу Тульской и Воронежской губерний.

Происхождение и история рода 
Род литовского происхождения. Захар и Данил Григорьевич владели поместьем в Тверском уезде и служили великому князю Ивану IV Васильевичу Грозному (1540), Захар Григорьевич зачислен в состав московского дворянства (1550), а Даниил Григорьевич упоминается, как поручитель по боярину Ивану Петровичу Яковлеве (1565), посол в Данию (1575). Григорий Каурович служил по Кашире (1556). В последней четверти XVI века Обарины владели поместьями в Каширском уезде.

Исаак Тимофеевич владел поместьем в Рязанском уезде (1616). Данила Исаевич служил в детях боярских по Воронеже (1621). Одна из ветвей рода в середине XVII века владела поместьями в Новосильском уезде. Владимир Иванович,  Дивий Никитич и Артемий Савельевич погибли под Смоленском (1634). Авил и Парамон Григорьевичи служили в городовых дворянах по Кашире (1648). Матвей Владимирович владел поместьем в Тверском уезде (1690).

Один представитель рода владел населённым имением (1699).

Известные представители 
 Обаринов Василий Иванович — стряпчий (1692), стольник, помещик Тверского уезда.
 Обаринов Иван Афанасьевич — стольник (1692).

Примечания

Литература 
 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. Часть 4. С-Петербург. Типография III отделения Е.И.В. Канцелярии. 1857 г. Абариновы. стр. 225-226.